Orgreave est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Orgreave, village du Yorkshire du Sud
Mine Orgreave, mine de charbon
Bataille d'Orgreave, confrontation de la grève des mineurs de 1984
Orgreave, hameau du Staffordshire

Homonymie de toponyme